Název Rabštejn pochází z německého Rabenstein, což znamená „Havraní kámen“ ev. „Krkavčí kámen“. Tento název má více míst: 

sídla
 1. Rabštejn (Rabštejnská Lhota) – část obce Rabštejnská Lhota v okrese Chrudim
 2. Rabštejn nad Střelou – historické město, část města Manětín v okrese Plzeň-sever
 3. Rabštejn (Janská) – část obce Janská v okrese Děčín 
 4. Rabštejn (Oskava) – lokalita vsi Bedřichov (Oskava) v okrese Šumperk
 dřívější název vesnice Borová, části obce Budeč v okrese Jindřichův Hradec
 dřívější název zaniklé osady Havraní v okrese Česká Lípa

hrady
 (1.) Hrad Rabštejn, častěji jako Rabštejnek (hrad) – zřícenina hradu v okrese Chrudim
 2. Rabštejn nad Střelou (hrad) – hrad přestavěný na zámek v okrese Plzeň-sever
 4. Rabštejn (hrad, okres Šumperk) – zřícenina hradu v okrese Šumperk
 5. Rabštejn (hrad, okres Třebíč) – zřícenina hradu v okrese Třebíč

přírodní útvary
 (4.) Rabštejn (skála) – skalní útvar na němž se nachází hrad Rabštejn
 (4.) Rabštejn (Hanušovická vrchovina) – kopec a přírodní rezervace v CHKO Jeseníky

ostatní
 (3.) Rabštejn (koncentrační tábor) a Podzemní továrna Rabštejn v obci Janská nedaleko České Kamenice v okrese Děčín
Zrcadlárna Rabštejn (Lindava) – kulturní a technická památka v Lindavě u Cvikova v okrese Česká Lípa

Externí odkazy